Procopé, auparavant Procopaeus, est une famille finlandaise dont une des branches est anoblie au  et introduite à la Maison de la noblesse de Finlande sous le numéro 262.

Histoire

Membres de la famille 
 
 Henrik Procopaeus (vers 1632–1678), Prêtre  
 Kristian Procopaeus (1646–1693), Prêtre 
 Berndt Johan Procopé (1791–1859), Juge, 
 Karl Robert Procopé (1792–1868), Président de la Cour d'appel de Turku 
 Fredrik Vilhelm Procopé (1834–1909), Maire de Tampere et député 
 Victor Napoleon Procopé (1839–1906), Sénateur 
 Feodor Procopé (1840–1916), Lieutenant-Général 
 Herman Oskar Procopé, (1841–1905),  Lieutenant-Général 
 Berndt Feodor Georg Procopé (1860–1916),  Lieutenant-Général
  Hjalmar Fredrik Eugen Procopé (1868–1927), Poète 
 Carl Albert Fredrik Procopé (1848–1920), major général
 Nils Procopé (1871–1941), major général
 Ossian Procopé (1871–1942), Juge, chef de la police et homme d'affaires
 Georg Procopé (1873–1942), poète et traducteur
 Kalle Procopé, militant politique et assassin politique
 Bruno Procopé (1887–1967), gestionnaire forestier et directeur général
 Hjalmar J. Procopé (1889–1954), Homme politique et diplomate 
 Victor Procopé (1918–1998), député,  
 Ulla Procopé (1921–1968), designer
 Satu Procopé (née Östring), Miss Finlande et maire

Références

Liens internes 
Liste des familles nobles de Finlande

Liens externes 

Famille noble finlandaise